Новако́вский () — фамилия польского происхождения.

Известные носители 
 Новаковский, Александр Яковлевич (1915—1994) — английский учёный.
 Новаковский, Алексей Харлампиевич (1872—1935) — украинский живописец и педагог.
 Новаковский, Богуслав Августович (1938—2021) — советский и российский учёный в области географии, доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ (2011), Почётный геодезист (1999).
 Новаковский, Владимир Иванович — русский филолог, писатель.
 Новаковский, Владислав Иосифович — георгиевский кавалер, капитан.
 Новаковский, Генрик (1822—1871) — польский писатель и журналист.
  — польский писатель.
 Новаковский, Ласло (1923—2008) — венгерский баскетболист.
 Новаковский, Леон (1913—1939) — блаженный Римско-католической церкви, священник, мученик.
  — польский писатель.
 
 Новаковский, Рихард (род. 1955) — немецкий боксёр, двукратный чемпион Европы.
 
 Новаковский, Тадеуш (1879—1957) — польский архитектор, художник, капитан инженерных войск польской армии.
 Новаковский, Францишек (1813—1881) — польский писатель и педагог.
 Новаковский, Юзеф (1800—1865) — польский композитор.

Примечания